

Geografia 
 Lieja: ciutat a Bèlgica capital del principat i de província
 Província de Lieja: província (divisió administrativa de Bèlgica)
 Bisbat de Lieja: demarcació territorial eclesiàstica de l'any 780 al 1795 i de 1803 cap a avui

Història 
 Principat de Lieja: un estat històric (principat bisbal) de l'any 980 al 1795

Esports 
 Lieja-Bastogne-Lieja, un clàssic de les curses ciclistes de Bèlgica
 Royal Standard de Liège, club de futbol